Messier 45 (M45), een object aan de sterrenhemel.
 Een verkeersweg:
 M45 (Groot-Brittannië)
 M45 (Mashreq)
 M45 (raket), een Franse ballistische raket.